Maria Luísa Ferraz Americano de Caldas (Rio de Janeiro, 30 de abril de 1918 — São Paulo, 1972) foi uma mecenas brasileira das artes.

Casou-se em 1937 com Oscar Americano de Caldas Filho, com quem morou numa chácara no então distante bairro do Morumbi. 

Dedicou sua vida a comprar obras de arte, móveis e objetos brasileiros de valor histórico. Após seu falecimento, seu marido resolveu criar na casa onde viveram a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. Dona Maria Luísa também fez importantes trabalhos filantrópicos na zona leste da capital paulista.

Mortos em 1972
Mecenas de São Paulo
Filantropos do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro